Mill Beck ist der Name folgender Flüsse im Lake District, Cumbria, England:

 Mill Beck, Unterlauf des Sail Beck bei dessen Mündung in den See Crummock Water
 Mill Beck (Windermere), Zufluss des Windermere